Чемпионат Европы по дзюдо 1976 года среди мужчин прошёл 7-9 мая в Киеве (СССР); среди женщин — 11-12 декабря в Вене (Австрия).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Итоги чемпионата

1976
Май 1976 года
Декабрь 1976 года
Спорт на Украине в 1976 году
Чемпионаты Европы в СССР
Международные спортивные соревнования в Киеве
Спорт в Австрии в 1976 году
Международные спортивные соревнования в Вене
1976 год в дзюдо
Международные соревнования по дзюдо в СССР
Чемпионаты Европы в 1976 году
Чемпионаты Европы в Австрии
Международные соревнования по дзюдо в Австрии
Чемпионаты Европы на Украине
Соревнования по дзюдо на Украине